Moving (Movin’, англ.;  и др.):

 Moving — альбом американского фолк-рок-трио Peter, Paul and Mary.
 Moving — альбом британской пост-панк-группы The Raincoats.
 Movin’ — альбом американской певицы Дженнифер Раш.
 «Moving» — песня британской группы альтернативного рока Supergrass.
 «Moving» — песня британской певицы и композитора Кейт Буш.
 «Moving» — песня ирландской певицы и композитора Кэти Дэви.
 «Movin’» — песня американской фанк-группы Brass Construction.

См. также 
 Мувинг
 Переезд